xenia (epigramat)
Miejscowości w USA:
 Xenia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Xenia – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Xenia (ang. Xenia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Xenia (ang. Xenia Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
Inne:
 Xenia – film z 2014 roku